«Легион-2» — бывший советский, а ныне казахстанский баскетбольный клуб из города Алма-Ата.

История 
В 1978 году в Алма-Ате на базе спортобщества «СКА» создается одноименный клуб. Коллектив играл в низших лигах вплоть, до 1985 года, когда команда выиграла чемпионат Первой лиги.

В сезонах 1988/89 и 1989/90 СКА занимал итоговое 4-е место чемпионата СССР. Открытый Чемпионат СНГ 1991/92 команда начала как СКА, а в 1992 году доигрывала уже как "Жулдуз", завоевав "серебро".
После распада СССР команда переехала в Самару вместе с тренерским штабом и получила название ЦСК ВВС.

В сезоне 2009/2010 клуб выиграл чемпионат второй казахстанской лиги, победив в 24 играх из 24, команда получила право играть в Высшей лиге.

Достижения 
Высшая Лига Казахстана
  Чемпион (1): 2009/2010
Чемпионат СССР
  Серебро чемпионата СНГ: 1992
 4-е место чемпионата СССР: 1989; 1990

Названия 
 2014— — Легион-2
 1993—2014 — ЦСКА (СКА)
 1992—1993 — Жулдуз
 1978—1991 — СКА

Известные игроки 

 / Валерий Тихоненко
 / Олег Мелещенко
 // Юрий Жуканенко
 / Игорь Тихоненко

Тренеры 

 / Олег Львович Ким

Ссылки 
 Ростер команды сезон 2009/2010 Вторая лига Казахстана

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Алма-Аты